Доменико Компаретти (1835—1927) — итальянский филолог.

Биография 
Посещал римский университет, был аптекарем и одновременно изучал древние и новые языки. В 1859 г. стал профессором греческого языка и словесности в пизанском университете и через несколько лет в том же качестве был переведен во Флоренцию; читал лекции по греческим древностям в римском университете.

Труды 
 «Osservazioni intorno al libro dei sette savi» (Пиза, 1865.),
 «Saggi dei dialetti greci dell’Italia meridionale» (там же, 1866 г.),
 «Virgilio nel medio evo» (Ливорно, 1872),
 «Papiro ercolanense inedito» (Турин, 1875),
 «La commisione omerica di Pisistrato e il ciclo epico» (там же, 1881),
 «Iscrizioni greche di Olimpia e di Ithaka» (в «Atto della Reale Accademia dei Lincei», III, 6, Рим, 1881).
 «Il Kalevala o la poesia tradizionale dei Finni. Studio storico-critico sulle origini delle grandi epopee nazionali del socio Domenico Comparetti» (Рим, 1891)
 Вместе с д’Анкона издал: «Canti e racconti dei popolo italiano» (т. I—VIII, Турин, 1870—89);
 с Джуз. Мюллером и Флеккией издавал в Турине «Rivista di filologia e d’istruzione classica».
 С 1884 года во Флоренции под его редакцией издавался «Museo italiano d’antichità classica».

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Римского университета
Антиковеды Италии
Члены Баварской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Академии делла Круска